San Adrián är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. San Adrián ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Adrián är huvudsakligen platt. San Adrián ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om San Adrián. Runt San Adrián är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km sydväst om San Adrián. Trakten runt San Adrián består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra